La Guerre d'Espagne peut faire référence à :

Conflits 
 Conquête romaine de la péninsule Ibérique : de -218 à -17.
 Guerre de Succession d'Espagne : conflit entre puissances européennes de 1701 à 1714, dont l'enjeu est la succession au trône d'Espagne.
 Guerre d'indépendance espagnole : guerre face aux troupes napoléoniennes, de 1808 à 1814.
 Expédition d'Espagne : expédition française, en 1823, qui rétablit Ferdinand VII sur son trône et aboutit à la prise du fort du Trocadéro.
 Guerre d'Espagne : aussi appelée guerre civile espagnole, qui opposa les Républicains aux Nationalistes de 1936 à 1939.

Autres 
 La Guerre d'Espagne, livre écrit par l'écrivain britannique Hugh Thomas.